Diese Seite führt die Einwohnerentwicklung von Haag (Neuendettelsau) auf.

Einwohnerentwicklung 
  
Gemeinde Haag

Ort Haag

Einzelnachweise 

Einwohnerentwicklung nach Ort
Neuendettelsau